De Amateurliga Hamburg 1960/61 was het zestiende voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

Harburger TB 1865 werd kampioen en Wilhelmsburger FV 09 vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, geen van beide kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1960/61